Cette page liste les articles portant le nom Institut géographique national ou Institut de géographie.

Institut géographique national (IGN) peut faire référence à :
 l’Institut géographique national en Belgique ;
 l’Institut géographique national en Espagne ;
 l’Institut géographique national, en France, l’ancien nom de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
 l’Institut géographique national au Niger.

Institut de géographie peut faire référence à :
 l’Institut de géographie, un bâtiment du Quartier latin, à Paris ;
 l’Institut de géographie, un bâtiment du campus de Liège de l'université de Liège, en Belgique ;
 l’Institut de géographie alpine, un pôle de recherche et d'enseignement en matière de géographie, à Grenoble, en France.